Darren O'Dea – ex calciatore irlandese
 Denis O'Dea – attore irlandese
 Donnacha O'Dea – ex nuotatore e giocatore di poker irlandese
 Joseph O'Dea – attore irlandese
 Judith O'Dea – attrice statunitense